Jean-Baptiste Lemoyne kan verwijzen naar
 Jean-Baptiste Lemoyne (beeldhouwer) (1704-1778), Frans beeldhouwer
 Jean-Baptiste Lemoyne (politicus) (1977-), Frans politicus